De la cabeza puede referirse a:

El programa de TV argentino De la cabeza (1992).
El álbum de Bersuit Vergarabat De la cabeza (2002).